Miguel Ángel Zotto – ballerino di tango argentino
Gastone Zotto – compositore e direttore di coro italiano
 Zottone o Zotto –  condottiero e duca longobardo

Pagine correlate 
 Dal Zotto
 Del Zotto